Molekulska formula -{C4H10S}- se može odnositi na:

 Butantiol
 Dietil sulfid
 Tert-Butiltiol